Diego es un nombre propio masculino que hace referencia a varios artículos:
Véase:

Páginas de desambiguación
 Diego Álvarez
 Diego Cusihuamán
 Diego de Alvear
 Diego de Muros
 Diego Díaz
 Diego González
 Diego Gutiérrez
 Diego Hurtado de Mendoza
 Diego López
 Diego Martín
 Diego Morales
 Diego Moreno
 Diego Pérez
 Diego Suárez
 Diego Reyes
Nombres masculinos